Лагуна Енкантада има више значења:

 Лагуна Енкантада (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Енкантада (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Енкантада (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику